Симон — українське та іноземне ім'я, походить від біблійного (,Шимон — «він почув»), а також прізвище і православне канонічне ім'я. Має також інші форми: Шимон, Симеон, Семен.

Прізвища 

 Еріка Симон (* 1927) — німецька вченя-археолог, дослідниця класичного мистецтва
 Африк Симон (* 1956) — мозамбіцький співак і музикант
 Мішель Симон (* 1895 — †1975) — французький актор, продюсер, сценарист
 Рене Симон (* 1898 — †1971) — французький актор, театральний педагог.

Церковні імена 

 Симон († 1226) — чернець Києво-Печерського монастиря, з 1215 єпископ владимиро-суздальський, канонізований Православною Церквою
 Симон (Івановський) (* 1888 † 1966) — архієрей Польської Автокефальної Православної Церкви та Української Православної Автономної Церкви Московського Патріархату
 Симон Суздальський († 12 століття) — православний святий, постриженик Києво-Печерського монастиря, преподобний

У Біблії 

 Симон Петро — апостол Ісуса Христа.
 Симон Зилот — один з дванадцяти апостолів Ісуса Христа, член радикально налаштованої єврейської організації зилотов («ревнителів»), котра прагнула до звільнення від римлян. Мф 10: 4; Дії 1:13 3.
 Симон — брат Ісуса Христа. Мф 13:55 4.
 Симон прокажений, який запросив Ісуса в свій будинок в Віфанії. Там якась жінка помазала голову Ісуса дорогими пахощами. Мф 26: 6; Мк 14: 3 5.
 Фарисей, що запросив в свій будинок Ісуса. Туди прийшла місцева жінка, грішниця, і під час обіду, плачучи, умащала Ісуса дорогими пахощами і отирала Його ноги своїм волоссям. Ісус поставив цю жінку в приклад фарисеєві і, на превеликий подив присутніх, відпустив їй гріхи. Лк 7: 40-47 6.
 Симон Киринеянин, якому наказали нести хрест Ісуса Христа. Мф 27:32 7.
 Симон волхв, чарівник з Самарії. Намагався придбати за гроші силу, яку дав апостолам Бог. Дії 8: 9-24 8.
 Симон кожум'яка; у нього апостол Петро зупинявся в Іоппії. Дії 9:43; 10: 6,18,32

Імена 

 Симон Азар'їн (* ? — † 1665) — російський письменник
 Симон Амман (* 1981) — швейцарський стрибун на лижах з трампліна, чемпіон світу і чотириразовий олімпійський чемпіон
 Симон Болівар (* 1783 — † 1830) — лідер боротьби за незалежність іспанських колоній в Південній Америці
 Симон ван дер Мер (* 1924) — голландський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики 1984 р.
 Симон Візенталь (* 1908 — † 2005) — засновник та Керівник Віденського Центру документації, дослідник Голокосту; всесвітньовідомий «полювальник» за нацизькими військовими злочинцями
 Симон Вірсаладзе (* 1908 — † 1989) — відомий театральний художник часів СРСР
 Симон Вуе (* 1590 — † 1649) — французький художник, портретист і декоратор
 Симон Ґерхард — німецький славіст і викладач вищої школи
 Симон Зі (* 1932) — представник інженерної радіотехнічної науки США
 Симон Кананіт — один з 12 апостолів Ісуса Христа
 Симон-Мартин Козловський (* 1819 — † 1899), луцько-житомирський католицький єпископ, пізніше могилівський архієпископ, ректор Духовної Академії в Петербурзі
 Симон Маріус (* 1573 — † 1624) — німецький астроном
 Симон Наріжний (* 1898 — † 1983) — дослідник української еміграції, бібліограф, історик
 Симон Окольський (* 1580 — † 1653) — домініканський монах, польсько-шляхетський хроніст та мемуарист, знаменитий геральдик і проповідник
 Симон Петлюра (* 1879 — † 1926) — державний і політичний діяч, публіцист, літературний і театральний критик, організатор українських збройних сил
 Симон Рубін (* 1900 — † 1985) — український агроном, професор Уманського сільськогосподарського інституту
 Симон Созонтів (* 1898 — † 1980) — голова Української громадської опіки у Франції
 Симон Чехович (* 1689 — † 1775) — польський художник 18 століття

Примітки

Джерела 

 Українські імена 

Чоловічі імена